Артикуля́ція ( від  — «розчленовую», «членороздільно вимовляю») — термін, яким послуговуються в низці царин:
 Артикуляція (мовознавство) — дії органів мови до відтворення членороздільних звуків (фонем), з яких оформлюються значимі слова.
 Артикуляція (музика) — спосіб виконання на музичному інструменті чи голосом послідовного ряду звуків.
 Артикуляція (акустика) — чіткість мови під час передавання голосу системою зв’язку (телефон, радіо тощо)

Література